Меркушев — русская фамилия. Происходит от уменьшительной формы мужского имени Меркурий — Меркуш. В списке общерусских фамилий занимает 248-е место. 

Известные носители:
 Меркушев, Александр Максимович (1918—1991) — Герой Советского Союза.
 Меркушев, Валерий Аполлинарьевич (1876—после 1924) — российский военный врач, Георгиевский кавалер.
 
 Меркушев, Иван Иванович (1923—1999) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Меркушево

Примечания